Hyde Parker (1714–1782)
 Hyde Parker (1739–1807)
 Hyde Parker (1786–1854)

Zobacz też